Planina je lahko:
 planina - geografski pojem (glej podrobneje)
 Planina, priimek več znanih ljudi 

Naselje:
 Planina (v občini Postojna)
 Planina na Pohorju, Zreče
 Planina nad Horjulom, Gorenja vas
 Planina pod Golico, Jesenice
 Planina pod Šumikom, Šmartno na Pohorju
 Planina pri Ivančni Gorici
 Planina pri Raki
 Planina pri Sevnici
 Planina v Podbočju
 Planina, Ljubno ob Savinji
 Planina, Vas
 Planina, Planina
 Planina, Črnomelj
 Planina, Semič
 Planina, občina Ajdovščina
 Planina Donja (Hrvaška)
 Planina Gornja (Hrvaška)
 Planina Kunićka (Hrvaška)
 Planina Skradska (Hrvaška)
 Planina, Krupanj (Srbija)